Konsolidierung oder Konsolidation (von lateinisch consolidare „fest machen, stark machen“) steht für:

 Konsolidierung (Finanzwesen), Umwandlung kurzfristiger in langfristige Schulden
 Konsolidierung (Medizin), Heilung oder Nichtfortschreiten einer Erkrankung
 Konsolidierung (Neuropsychologie), vertiefte Einspeicherung von Informationen im Lernprozess
 Haushaltskonsolidierung, als Kurzform: Verringerung der Nettoneuverschuldung öffentlicher Haushalte
 Konsolidation (Sachenrecht), Zusammenfallen von Berechtigtem und Verpflichtetem eines dinglichen Rechts in einer Person
 Konsolidation (Bodenmechanik), das (Sich-)Verfestigen des Bodens
 Konsolidation (Bergbau), Vereinigung von aneinander angrenzenden Bergwerken
 Aggregation (OLAP), Verdichtung, Zusammenfassen von Datenmengen
 Aggregation (Wirtschaft), Zusammenfassung mehrerer Einzelgrößen zu einer Gesamtgröße

Siehe auch:
 konsolidierte Norm (angepasste Fassung einer Normung)
 Consolidation (Begriffsklärung)